

Astronomia 
 B5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B5 – codice vettore IATA di Flightline

Musica 
 B5 – accordo musicale di Si bicordo senza la terza secondo la notazione inglese
 B5 – gruppo musicale R&B statunitense
 B5 – album dei B5 del 2005

Altro 
 B5 – formato standard ISO 216 per la carta
 Vitamina B5 – acido pantotenico, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B